Río Hondo, comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
  Río Hondo, comune del Guatemala